Ониани — имя собственное грузинского происхождения; распространено как фамилия среди родов сванского происхождения.
 Ониани, Тариэл Гурамович (известный также по прозвищу Таро; род. 1952) — криминальный деятель и предприниматель грузинского происхождения, «вор в законе».
 Ониани, Тенгиз Несторович (1928—2012) — советский и грузинский врач и физиолог.
 Ониани, Эсма (1938—1999) — грузинская поэтесса и художница.